Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Hana Mandlíková (semifinali)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Jo Durie (secondo turno)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)

 Virginia Ruzici (primo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Chris Evert (semifinali)
 Bettina Bunge (primo turno)
 Pam Casale-Telford (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1984